Lilla Kvarntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Lilla Kvarntjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Lilla Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Lilla Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8,02 ha)

Se även
Kvarntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn